Aulnay pode se referir a:
 Aulnay (Aube)
 Aulnay (Charente-Maritime)
 Aulnay (Vienne)

Desambiguações de topônimos